PR обикновено се отнася за връзки с обществеността, като съкращение на английския термин public relations.

PR може да се отнася също и за:

 PageRank
 Pr, означението на химичния елемент празеодим
 Пропилов радикал в органичната химия